Кро́ули () — английская и ирландская фамилия. Английская фамилия происходит от топонима Кроули в графстве Чешир (от древнеангл. crawe+leah), ирландская — от  — «потомок твёрдого, стойкого».

Носители фамилии 
 Кроули, Алистер (1875—1947) — английский оккультист, писатель и поэт.
  (род. 1942) — американский писатель-фантаст.
  (род. 1969) — ирландский режиссёр театра, кино и телевидения.
 Кроули, Джордж (, 1780—1860) — английский писатель.
 Кроули, Пэт (род. 1933) — американская актриса, лауреат премии «Золотой глобус» в 1954 году.
 Кроули, Роджер Терренс (Сухотра Свами; 1950—2007) — американский кришнаитский гуру.
 Кроули, Томас (1949—1995) — ирландский военный, участвовавший в войне в Хорватии против Республики Сербской Краины на стороне хорватов.
 Кроули, Эдвард — профессор аэронавтики, астронавтики и инженерных систем MIT.

Вымышленные персонажи 
 Кроули — персонаж американского сериала «Сверхъестественное», исполненный Марком Шеппардом.
 Кроули (Энтони Кроули) — герой романа  «Благие знамения» и его экранизации авторов Нила Геймана и Терри Пратчетта.
 Алистер Кроули Третий — персонаж манги D.Gray-man мангаки Кацуры Хосино.

Топонимы 
 Кроули, Луизиана, США.
 Кроули, Техас, США.
 Кроули — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.

Примечания

См. также 
 Кроли ()